Distelbach heißen folgende geographische Objekte:

Ort:
 Distelbeck, Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Gewässer: 
 Distelbach (Erlichbach), rechter Zufluss des Erlichbachs (zur Truppach) bei Obernsees, Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Distelbach (Große Rodl), Oberlauf Schallenbergbach, rechter Zufluss der Großen Rodl in Zwettl an der Rodl, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Distelbach (Jossa), linker Zufluss der Jossa bei Marjoß, Stadt Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Distelbach (Ruhr), linksseitiger Zufluss der Ruhr in Essen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Distelgraben